I Medicine Wheel furono un gruppo musicale heavy metal statunitense formato nel 1991 a Los Angeles dall'ex chitarrista dei Keel e Cold Sweat Marc Ferrari.

Storia 
I Medicine Wheel si formarono nella primavera nel 1991 dall'ex chitarrista dei Keel Marc Ferrari, a seguito dello scioglimento della sua band dell'epoca, i Cold Sweat. La formazione venne completata dal cantante Michael Mulholland, l'ex chitarrista degli Hericane Alice Danny Gill, dal bassista Robbie Harrington e dal batterista Ray Luzier. Il gruppo firmò un contratto con l'etichetta giapponese Alfa/Brunette, mentre il debutto discografico, First Things First, vide la pubblicazione nel 1994. In Europa il disco venne distribuito dalla label tedesca Dream Circle. Nel disco parteciparono diversi ospiti, tra cui Tommy Thayer, ex chitarrista dei Black 'N Blue, e oggi nei Kiss, che suonò l'assolo di chitarra in due brani, e Ian Mayo e Jackie Ramos, rispettivamente ex bassista e batterista degli Hericane Alice, ex band del chitarrista Danny Gill. Il brano contenuto nell'album intitolato "Pain" venne incluso in una compilation distribuita con il giornale musicale Metal Edge magazine, chiamata The Best Of L.A. Vol. 1, realizzata per la T.S.G. Records nello stesso 1994. Il secondo album dei Medicine Wheel, Immoral Fabric, emerse nel 1997. Prodotto da Shay Baby, vide l'esordio del nuovo cantante Keith St. John. Nel 1999 St. John entrò a far parte dei Burning Rain, gruppo fondato da Doug Aldrich, ex chitarrista di gruppi come Lion, Hurricane, House of Lords e Bad Moon Rising. Farà parte del gruppo anche Ian Mayo, musicista che aveva partecipato come ospite nel disco d'esordio dei Medicine Wheel. Quello stesso anno vede la luce il terzo album, Small Talk, prodotto da Pat Regan e pubblicato per la Red Engine Music. La formazione era composta da Ferrari, Luzier, Gill, il bassista Ian Mayo ed il cantante David Isaacs.

Ferrari annunciò la sua partecipazione alla breve riunione dei Keel nel 1998, in occasione della pubblicazione del disco Keel VI : Back in Action. Keith St. John, dopo aver pubblicato con i Burning Rain di Doug Aldirch due dischi tra il '99 e il 2000 assieme a Ian Mayo, divenne in nuovo frontman della riunione dei leggendari Montrose dal 2002. Ray Luzier entrò a far parte della band solista dell'ex cantante dei Van Halen David Lee Roth dal 1997 fino al 2005. Con Roth pubblicò i dischi DLR Band (1998) e Diamond Dave (2003). Subito dopo l'abbandono della band di Roth, Luzier raggiunse il supergruppo Army of Anyone, composto dal frontman dei Filter Richard Patrick, ed i due membri degli Stone Temple Pilots Dean DeLeo e Robert DeLeo. Il gruppo pubblicò un disco omonimo nel 2006. Nel 2009 Luzier entrò ufficialmente a far parte dei Korn.

Ferrari tornerà a far parte della nuova riunione dei Keel nel 2008, e con il gruppo pubblicherà il nuovo album Streets of Rock 'N' Roll nel 2009.

Formazione 
Ultima
 David Isaacs – voce
 Marc Ferrari – chitarra
 Danny Gill – chitarra
 Ian Mayo – basso
 Ray Luzier – batteria

Ex componenti
 Michael Mulholland – voce
 Keith St. John – voce
 Robbie Harrington – basso
 Barry Caldwell – basso
 Eric Pallone – batteria

Discografia 
 1994 – First Things First
 1997 – Immoral Fabric
 1999 – Small Talk

Note

Collegamenti esterni